Enriqueta María del Palatinado (La Haya, 17 de julio de 1626 - Países Bajos, 18 de septiembre de 1651) fue una princesa del Palatinado, hija del célebre Federico V del Palatinado y de Isabel de Inglaterra (hija de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia y de Ana de Dinamarca).

Primeros años 
Enriqueta nació en La Haya, donde sus padres vivían en el exilio después de que su padre perdiera la batalla de la Montaña Blanca y fuera expulsado de los tronos de Bohemia y del Palatinado. 

Novena hija del elector palatino Federico V del Palatinado y de su esposa Isabel de Inglaterra. Su padre, un calvinista, murió el 29 de noviembre de 1632, cuando Luisa tenía seis años. Hermana del elector Carlos I Luis del Palatinado y del conde Eduardo del Palatinado.

Matrimonio 
Se casó el 4 de abril de 1651 con Segismundo Rákóczi (1622-1652), hijo de Jorge Rákóczi I y de Susana Lorántffy. Enriqueta se  había opuesto firmemente a este matrimonio y envió numerosas cartas a su hermano Carlos en busca de ayuda, en las que él se comprometió a hacer todo lo posible para ayudarla, así como también a sus hermanos y hermanas.

Muerte 
Enriqueta murió el 18 de septiembre de 1651 de forma inesperada, su marido la siguió a la tumba un par de meses más tarde, y ambos fueron enterrados en la iglesia de St. Michael Gyulafehérvár.

Ancestros

Referencias 

Casa de Wittelsbach
Nacidos en La Haya
Princesas de Alemania del siglo XVII
Condesas consortes